Francisco – mały, nieregularny księżyc planety Uran
 Francisco – miasto w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson